Pianola puede referirse a:
 la pianola, un instrumento musical que incorpora el mecanismo del piano al que se agregan elementos mecánicos y neumáticos para permitir la reproducción automática de la música perforada en un rollo de papel:
 La pianola (1952), una distopía del escritor estadounidense Kurt Vonnegut.